Ataenius är ett släkte av skalbaggar. Ataenius ingår i familjen Aphodiidae.

Dottertaxa till Ataenius, i alfabetisk ordning 

 Ataenius abancay
 Ataenius abditus
 Ataenius aciculus
 Ataenius acutulus
 Ataenius aequalis
 Ataenius aequatorialis
 Ataenius africanus
 Ataenius alternatus
 Ataenius ambaritae
 Ataenius angulatus
 Ataenius annanus
 Ataenius apicalis
 Ataenius arenosus
 Ataenius argillaceus
 Ataenius arrowi
 Ataenius asper
 Ataenius atramentarius
 Ataenius attenuator
 Ataenius australasiae
 Ataenius australis
 Ataenius balthasari
 Ataenius barberi
 Ataenius basiceps
 Ataenius beattyi
 Ataenius benarabyensis
 Ataenius bicolor
 Ataenius biroi
 Ataenius bispinulosus
 Ataenius blapoides
 Ataenius bolivarensis
 Ataenius bolivari
 Ataenius borgmeieri
 Ataenius borjae
 Ataenius brevicollis
 Ataenius brevis
 Ataenius brevitarsis
 Ataenius brouni
 Ataenius buenavistae
 Ataenius caesoides
 Ataenius caicarae
 Ataenius californicus
 Ataenius canoasus
 Ataenius carinatipennis
 Ataenius carinator
 Ataenius cartago
 Ataenius cartwrighti
 Ataenius castaniellus
 Ataenius catarinaensis
 Ataenius catenulatus
 Ataenius cavagnaroi
 Ataenius ceylonensis
 Ataenius chapini
 Ataenius chilensis
 Ataenius chinacotae
 Ataenius circulusbrumalis
 Ataenius clavatus
 Ataenius clitellarius
 Ataenius cochabambae
 Ataenius cognatus
 Ataenius columbicus
 Ataenius communis
 Ataenius complicatus
 Ataenius confertus
 Ataenius coriarius
 Ataenius corporaali
 Ataenius corrosus
 Ataenius costulifer
 Ataenius crenaticollis
 Ataenius crenatipennis
 Ataenius crenator
 Ataenius crenatostriatus
 Ataenius crenulatus
 Ataenius cribrithorax
 Ataenius cristobalensis
 Ataenius cucutae
 Ataenius cylindrus
 Ataenius dentatus
 Ataenius depilis
 Ataenius deserti
 Ataenius desertus
 Ataenius ecruensis
 Ataenius edungalbae
 Ataenius elegans
 Ataenius elisaensis
 Ataenius elongatulus
 Ataenius elongatus
 Ataenius endroedyyoungai
 Ataenius erinaceus
 Ataenius eringundae
 Ataenius erratus
 Ataenius eurynotus
 Ataenius excisicollis
 Ataenius exiguus
 Ataenius fattigi
 Ataenius floreanae
 Ataenius forsteri
 Ataenius freyi
 Ataenius gammonensis
 Ataenius garamas
 Ataenius gascoyneensis
 Ataenius gibbus
 Ataenius gilesi
 Ataenius glabriventris
 Ataenius glaseri
 Ataenius gracilis
 Ataenius granchacoensis
 Ataenius granocostatus
 Ataenius gruneri
 Ataenius guanacastae
 Ataenius guayasi
 Ataenius gungareei
 Ataenius guriensis
 Ataenius gutierrezi
 Ataenius heinekeni
 Ataenius hesperius
 Ataenius hirsutus
 Ataenius hispaniolae
 Ataenius hispidus
 Ataenius holopubescens
 Ataenius horticola
 Ataenius howdeni
 Ataenius hrubanti
 Ataenius huanus
 Ataenius humptydooensis
 Ataenius hygrophilus
 Ataenius icanus
 Ataenius illaetabilis
 Ataenius imbricatoides
 Ataenius imbricatus
 Ataenius imparilis
 Ataenius impiger
 Ataenius impressus
 Ataenius indutus
 Ataenius inquisitus
 Ataenius insculptus
 Ataenius insolitus
 Ataenius insulae
 Ataenius insularis
 Ataenius integer
 Ataenius integricollis
 Ataenius intermedius
 Ataenius iquitosae
 Ataenius isabelae
 Ataenius jamaicensis
 Ataenius jardinensis
 Ataenius jelineki
 Ataenius kapalgaensis
 Ataenius klapperichi
 Ataenius kochi
 Ataenius koebelei
 Ataenius koelleri
 Ataenius koghianus
 Ataenius lamarensis
 Ataenius lamotteiroyi
 Ataenius lanei
 Ataenius languidus
 Ataenius latus
 Ataenius lenkoi
 Ataenius liogaster
 Ataenius lobatus
 Ataenius londrinae
 Ataenius longiclavus
 Ataenius luctuosus
 Ataenius luteomargo
 Ataenius madagassicus
 Ataenius maghribinicus
 Ataenius martinezi
 Ataenius miamii
 Ataenius michelii
 Ataenius microtrichopterus
 Ataenius millstreamae
 Ataenius montanus
 Ataenius monteithi
 Ataenius monticola
 Ataenius morator
 Ataenius murchisoni
 Ataenius nakpandurii
 Ataenius nanus
 Ataenius napoensis
 Ataenius nigricans
 Ataenius noques
 Ataenius noronhai
 Ataenius nudus
 Ataenius nugator
 Ataenius oaxacaensis
 Ataenius ocumarensis
 Ataenius oklahomensis
 Ataenius onkonensis
 Ataenius opacipennis
 Ataenius opatrinus
 Ataenius opatroides
 Ataenius ovatulus
 Ataenius pacificus
 Ataenius palmaritoensis
 Ataenius palmerstoni
 Ataenius palustris
 Ataenius panamensis
 Ataenius parallelipennis
 Ataenius parvus
 Ataenius pearlensis
 Ataenius peregianensis
 Ataenius peregrinator
 Ataenius pereirai
 Ataenius perforatus
 Ataenius pertuga
 Ataenius petrovitzi
 Ataenius picinus
 Ataenius platensis
 Ataenius plaumanni
 Ataenius polyglyptus
 Ataenius pseudimparilis
 Ataenius pseudocarinator
 Ataenius pseudoclavatus
 Ataenius pseudocommunis
 Ataenius pseudostercorator
 Ataenius pseudousingeri
 Ataenius punctatohirsutus
 Ataenius punctipennis
 Ataenius purator
 Ataenius quintanaroo
 Ataenius raccurti
 Ataenius raucus
 Ataenius robustus
 Ataenius rosinae
 Ataenius rubrotessellatus
 Ataenius saltae
 Ataenius santarosae
 Ataenius saulensis
 Ataenius scabrelloides
 Ataenius scabrellus
 Ataenius scalptifrons
 Ataenius schmidti
 Ataenius sculptilis
 Ataenius sculptor
 Ataenius scutellaris
 Ataenius seaforthensis
 Ataenius semicoecus
 Ataenius semicornutus
 Ataenius setiger
 Ataenius setosus
 Ataenius seydeli
 Ataenius siminasus
 Ataenius simplicipes
 Ataenius skelleyi
 Ataenius sparsicollis
 Ataenius speculator
 Ataenius spinipennis
 Ataenius spretulus
 Ataenius steinheili
 Ataenius stephani
 Ataenius stercorator
 Ataenius striatocrenatus
 Ataenius strigatus
 Ataenius strigicaudus
 Ataenius strigifrons
 Ataenius synnotensis
 Ataenius talpoides
 Ataenius tambopatae
 Ataenius tarumensis
 Ataenius temperei
 Ataenius terminalis
 Ataenius texanus
 Ataenius tindalensis
 Ataenius tomentosus
 Ataenius torridus
 Ataenius tovarensis
 Ataenius tuberculatus
 Ataenius uriarrae
 Ataenius usingeri
 Ataenius utahensis
 Ataenius walkeri
 Ataenius walterhorni
 Ataenius variopunctatus
 Ataenius warisensis
 Ataenius wenzeli
 Ataenius versicolor
 Ataenius vethianus
 Ataenius vinacoensis
 Ataenius windjanae
 Ataenius yungasus

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Ataenius